Barrett steht für:

 Barrett (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Barrett (Album), Album von Syd Barrett
 Barrett (Schiff), Produktentanker
 Barrett Firearms Manufacturing, Inc, Waffenhersteller
 Barrett-Ösophagus, eine metaplastische Umwandlung des Epithels der Speiseröhre
 Barrett-Verfahren, Algorithmus zur effizienten Division großer Zahlen
 W & F Barrett, ehemaliger britischer Fahrzeughersteller

geografische Objekte:
 Barrett Bayou, Fließgewässer im Liberty County, Texas
 Barrett Buttress, Nunatak
 Barrett Fork, Fließgewässer im Pike County, Kentucky
 Barrett Ledge Brook, Fließgewässer im Windham County, Connecticut
 Barrett Slough, Fließgewässer im Clatsop County, Oregon
 Barrett Creek Mine, Mine im Fremont County, Wyoming
 Barrett Springs Mine, Mine im Humboldt County, Nevada
 Barrett Stadium, Stadion und Park im Henderson County, Kentucky
 Barrett-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barrett (Alabama), im Houston County
 Barrett (Georgia), im Hall County
 Barrett (Indiana), im Posey County
 Barrett (Mariposa County, Kalifornien)
 Barrett (San Diego County, Kalifornien)
 Barrett (Kansas), im Cherokee County – nicht mehr existent
 Barrett (Louisiana), im Rapides Parish
 Barrett (Maryland), im Carroll County
 Barrett (Minnesota), im Grant County
 Barrett (Nevada), im Nye County – nicht mehr existent
 Barrett (New Hampshire), im Grafton County
 Barrett (North Carolina), im Alleghany County
 Barrett (Pennsylvania), im Clearfield County
 Barrett (Texas), im Harris County
 Barrett (Virgin Islands), im St. Thomas
 Barrett (West Virginia), im Boone County
 Barrett Acres, Stadtteil von Suffolk, Virginia
 Barrett Corner, im Southampton County, Virginia
 Barrett Corners, im Otsego County, New York
 Barrett Crossroads, im Randolph County, Alabama
 Barrett Heights, im Stafford County, Virginia
 Barrett Junction, im San Diego County, Kalifornien
 Barrett Knolls, im Stafford County, Virginia
 Barrett Manor, im Hillsborough County, Florida
 Barrett Springs, im Humboldt County, Nevada

im NRHP gelistete Objekte:
 Barrett Hospital, in Dillon, Montana, ID-Nr. 85000109
 Barrett House, in Poughkeepsie, New York, ID-Nr. 82001122
 Barrett Schoolhouse, in Frankfort, Kansas, ID-Nr. 73000766
 Barrett Site, in Owensboro, Kentucky, ID-Nr. 86003787
 Barrett-Blakeman House, in Greensburg, Kentucky, ID-Nr. 85000909
 Barrett-Rogers Building, in Hazen, Arkansas, ID-Nr. 98000881
 Barrett's Britz Building, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 84001679

Siehe auch:
 Barett, eine flache, runde oder eckige Kopfbedeckung
 Barrett Branch
 Barrett Creek
 Barrett Island
 Barrett Lake
 Barrett Pond
 Barrett Township
 Barratt
 Barretts
 Barret